O caminho municipal 1044 (CM1044) é uma estrada que liga Babe a   N 308  no concelho de Bragança.

Estradas municipais de Bragança (Portugal)